Brisbane International 2009 var en professionel tennisturnering, som blev spillet udendørs på hard court. Det var første udgave af turneringen Brisbane International – en fusion af herreturneringern Next Generation Adelaide International med kvindernes Mondial Australian Women's Hardcourts. Brisbane International 2009 var en World Tour 250 series-turnering på ATP Tour og en WTA International-turnering på WTA Tour'en. Både mændenes og kvindernes turnering blev afviklet på Tennyson Tennis Centre i Brisbane, Queensland, Australien den 4. – 11. januar 2009.

Herresingleturneringen blev vundet af Radek Štěpánek, som i finalen besejrede tredjeseedede Fernando Verdasco med 3-6, 6-3, 6-4. Sejren var Štěpáneks tredje ATP Tour-titel – de to første kom i Rotterdam i 2006 og Los Angeles i 2007. Verdasco var også involveret i herredoublefinalen, som han imidlertid også tabte. Sammen med sin makker Misja Zverev, som han spillede sin første turnering med, tabte han til Marc Gicquel and Jo-Wilfried Tsonga med 6-3, 6-4.

I damesingle sikrede Viktoria Azarenka sig sin første WTA Tour-titel, da hun finalen vandt 6-3, 6-1 over Marion Bartoli. Damedoublefinalen stod mellem to useedede par, hvor Anna-Lena Grönefeld og Vania King viste sig stærkest i opgøret mod Klaudia Jans og Alicja Rosolska, som det tysk-amerikanske par vandt med 3-6, 7-5, [10-5].

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 32 spillere, hvor de 25 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. Tre spillede deltog på grundlag af et wildcard, mens de sidste fire spillere var gået videre fra kvalifikationen.

Turneringen blev vundet af 8.-seedede Radek Štěpánek fra Tjekkiet, som i finalen besejrede den tredjeseedede spanier Fernando Verdasco med 3-6, 6-3, 6-4. Sejren var Štěpáneks tredje ATP Tour-titel – de to første kom i Rotterdam i 2006 og Los Angeles i 2007.

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 32 spillere, hvor de 25 havde kvalificeret sig på baggrund af deres verdensranglisteplacering. Tre spillede deltog på grundlag af et wildcard, mens de sidste fire spillere var gået videre fra kvalifikationen.

Den forsvarende mester var kineseren Na Li, som imidlertid ikke stille op til årets turnering. I hendes fravær sikrede hviderusseren Viktoria Azarenka sig sin første WTA Tour-titel, da hun finalen vandt 6-3, 6-1 over Marion Bartoli fra Frankrig.

Eksterne henvisninger 
 Brisbane International 
 ATP World Tour – Brisbane International – Men's Singles Draw 
 ATP World Tour – Brisbane International – Men's Doubles Draw 
 ATP World Tour – Brisbane International – Men's Qualifying Singles Draw 
 WTA Tour – Brisbane International – Women's Singles, Doubles and Qualifying Singles Draws 

WTA Tour 2009